Кирпа́ — фамилия. Известные носители:

 Кирпа, Георгий Николаевич (1946—2004) — украинский государственный и политический деятель.
 Кирпа, Иван Владимирович (род. 1978) — российский боксёр, тренер по боксу.